Tecumseh – wódz indiański

Miejscowości w USA:
 Tecumseh – jednostka osadnicza w stanie Indiana, w hrabstwie Vigo
 Tecumseh – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Lenawee
 Tecumseh – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Johnson
 Tecumseh – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Pottawatomie
Gminy w USA:
 Tecumseh (ang. Tecumseh Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Shawnee
 Tecumseh (ang. Tecumseh Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Lenawee

Miejscowości w Kanadzie:
 Tecumseh – miejscowość w prowincji Ontario, w hrabstwie Essex

Inne:
 Tecumseh – powieść Longina Jana Okonia
 Tecumseh Products – amerykański producent sprężarek hermetycznych i produktów chłodniczych